Vanault-le-Châtel, commune française de la Marne
 Vanault-les-Dames, commune française de la Marne

Homonymie de toponyme